Домашний чемпионат Великобритании 1891 — восьмой розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии) Победителем стала сборная Англия, которая, как и год назад, два из трёх своих матчей сыграла одновременно в один день двумя разными составами.

Чемпионат начался матчем между сборными Ирландии и Уэльса, в котором ирландцы одержали одну из крупнейших побед в своей истории, рагромив валлийцев со счётом 7:2. Следующие два матча должны были проходить с участием сборной Англии. Из-за крайне насыщенного графика внутренних соревнований Футбольная ассоциация вновь была вынуждена провести оба матча в один день, выпустив на поле два разных состава. Команда профессионалов играла с Ирландией, в то время как команда любителией — с Уэльсом. В обоих матчах англичане нанесли соперникам разгромные поражения, 6:1 и 4:1 соответственно. Следующей в соревнование вступила сборная Шотландии. В матче против Уэльса она едва не потеряла очки — валлийцы оказали неожиданно сильное сопротивление, сохраняя шансы на ничью практически до самого конца, но в итоге уступили со счётом 3:4. Затем Шотландия на домашнем стадионе обыграла ирландцев 2:1, таким образом, как и в предыдущем сезоне, победитель должен был определиться в решающей финальной игре между Англией и Шотландией. Англичане выиграли матч со счётом 2:1, завоевав четвёртое чемпионское звание. Лучшим бомбардиром соревнования впервые стал представитель сборной Ирландии — Олферт Стэнфилд, благодаря «покеру» в первом матче турнира против валлийцев и одному голу шотландцам.

Таблица

Матчи

Чемпион

Бомбардиры

Источники 
 
 
 

1891
Футбол в Англии в сезоне 1890/1891